Земская улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от проспекта Михаила Грушевского (улицы 1 Мая) до улицы Шевченко. 

Примыкают улицы Ломоносова, Александра Лазаревского, Станиславского, Гетмана Полуботка, Павлова, Квартальный переулок, Василия Хижнякова, Аркадия Верзилова, переулок Некрасова.

История 
Мачеретовщина улица была проложена в период 1908-1916 годы на протяжении одного квартала. Была застроена индивидуальными домами. В 1930-е годы улица была продлена до современных размеров.

В 1938 году улица Чубаря — в честь советского государственного и партийного деятеля Власа Яковлевича Чубаря — переименована на улица Орджоникидзе — в честь грузинского революционера, одного из крупнейших руководителей ВКП(б) и Советского государства Григория Константиновича Орджоникидзе. 

19 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь Черниговской земской управы, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 54-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица проложена в восточном направлении, затем делает поворот в юго-восточном направлении. Парная и непарная стороны улицы занята усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Есть ряд рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома №№ 74/14, 86/16, 88, 119.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 581 ОРДЖОНІКІДЗЕ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова